Het ATP-toernooi van Barcelona 2016 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell) vond plaats van 18 tot en met 24 april 2016. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.
Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale Kei Nishikori met 6-4 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Pablo Cuevas en Marcel Granollers met 7-5 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona